Выборы мэра Стамбула 2019 года — резонансное событие в политической жизни Турции. По итогам выборов, которые состоялись в два захода, столичным градоначальником стал представитель оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Основными кандидатами на победу были Имамоглу, представлявший Альянс Нации (союз Республиканской народной партии и Хорошей партии) и Бинали Йылдырым, представлявший проправительственный Народный Альянс (союз Партии справедливости и развития и Националистской Партии Движения).

Имамоглу выиграл и первые выборы, состоявшиеся 31 марта, результаты которых были отменены турецким ЦИК, и вторые, назначенные на 23 июня. Причём на повторных выборах он показал существенно лучший результат, чем на первых.

Подготовка кандидатов 
Альянс Нации (союз Республиканской народной партии и Хорошей партии) выдвинул мэра пригорода Стамбула Бейликдюзю Экрема Имамоглу, который провёл успешную предвыборную кампанию под девизом «Все будет хорошо».

Проправительственный Народный Альянс (союз Партии справедливости и развития и Партии националистического движения) выдвинул бывшего премьер-министра Турции, председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йилдырыма.

Предвыборная кампания прошла под знаком жёсткого прессинга с обеих сторон. Оппоненты всячески обвиняли друг друга в различных нарушениях и прошлых прегрешениях.

Выборы 31 марта 
31 марта 2019 года состоялись выборы мэра Стамбула, на которых Имамоглу выдвинул свою кандидатуру. Лишь после окончательного пересчёта голосов было объявлено, что именно он одержал победу, хотя ещё по итогам подсчёта 80 % голосов лидировал его оппонент, кандидат от правящей партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. Первоначальный перевес Имамоглу составлял около 23 тысяч голосов, но после серии пересчётов, произведённых по инициативе правительства, сократился до 13 тысяч, что составляет менее 0,2 % голосов.

Результаты 
Результаты выборов, зафиксированные 17 апреля 2019 года Центральным избирательным комитетом Стамбула по итогам всех пересчётов.

Отмена результатов первых выборов 
3 апреля Высшая избирательная комиссия Турции заявила о пересчёте голосов в 18 районах Стамбула: частичном в 15 районах и полном в 3 районах. 8 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о системных нарушениях на выборах мэра Стамбула, в ходе которых, по его словам, у его Партии справедливости и развития (ПСР) были украдены голоса. Через два дня Эрдоган призвал аннулировать результаты прошедших 31 марта муниципальных выборов в Стамбуле, аргументируя это тем, что разрыв в 13 тысяч голосов для такого города как Стамбул — это слишком мало. Оппозиция в ответ потребовала срочной выдачи Имамоглу мандата мэра. Сам Имамоглу призывал признать его мэром, указывая, что страдает от этой ситуации турецкая демократия: её выставляют в невыгодном свете.

За ходом выборов пристально следили в мире. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино призвал Турцию признать итоги муниципальных выборов. Анкара в ответ призвала США не вмешиваться во внутренние дела страны.

17 апреля 2019 года, после всех пересчётов, ЦИК признал Имамоглу мэром, получил сертификат и принёс присягу в качестве главы Стамбула. Тем не менее, он проработал на посту градончальника лишь 19 дней.

6 мая Центральная избирательная комиссия Турции аннулировал результаты (7 голосов за, 4 против) и назначила новые на 23 июня, в результате чего его мандат был отозван.. 21 мая председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал всех сторонником в обязательном порядке прийти на повторные выборы и снова проголосовать за Имамоглу.

Повторные выборы 23 июня 
За неделю до повторных выборов с 2002 года состоялись телевизионные дебаты кандидатов. По опросам СМИ, интерес к дебатам проявили 75 % жителей Стамбула. Из них 46 % посчитали, что Имамоглу был убедительнее.

На повторных выборах, прошедших 23 июня, Экрем Имамоглу снова победил, причём на этот раз отрыв от оппонента оказался существенно больше. Имамоглу выиграл выборы в 28 районах Стамбула из 39. Йилдырым, в свою очередь, проиграл в 11 районах, в которых он победил в марте. На этот раз Эрдоган и Йилдырым поздравили Имамоглу с победой уже вечером в день голосования, когда исход выборов стал ясен. Имамоглу в ответ заявил, что готов сотрудничать с Эрдоганом.

Результаты 
Результаты выборов, зафиксированные 23 июня 2019 года Центральным избирательным комитетом Стамбула по итогам всех пересчётов.

Реакция на выборы 
Эксперты сошлись во мнении, что исход выборов в Стамбуле был ожидаем и нанёс серьёзный удар по позициям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Высказывалась мысль, что победа оппозиционера в Стамбуле — это признак общей усталости населения от Эрдогана. Ему часто припоминали фразу о том, что, если его партия проиграет в Стамбуле, они проиграют во всей Турции. Многие жители Стамбула решили на перевыборах голосовать за Имамоглу потому, что результат первых выборов был аннулирован.

Среди причин, по которым протеже Эрдогана проиграл, отмечались слабая экономическая политика правящей партии, плохая избирательная кампания, отсутствие квалифицированных советников у Эрдогана, а также в целом авантюрный характер решения о перевыборах.

Некоторые СМИ поспешили назвать выборы в Стамбуле «началом заката» эры Эрдогана. Решение аннулировать результаты выборов было названо серьёзной ошибкой и просчётом правительства. Вместе с тем прозвучали мнения о том, что данные выборы показали, что демократия в Турции жива.

По итогам выборов заговорили даже о том, что Имамоглу может составить конкуренцию Эрдогану на следующих президентских выборах.

Вместе с тем политологи отмечали, что не стоит переоценивать успех Имамоглу, поскольку многие муниципалитеты столицы все ещё контролируются сторонниками Эрдогана. Также высказываются опасения, что после неудачи в Стамбуле Эрдоган может ещё сильнее закрутить гайки в отношении своих противников.

Примечания 

Стамбул
2019 год в Турции
2019